Por título de película, Madame Curie puede referirse a:

 Madame Curie, película de 1943.
 Madame Curie, película de 2020.